Се́рро () — в переводе с испанского означает «холм» или «гора».  Является составной частью многих испаноязычных топонимов.

Топонимы 
 Все топонимы, начинающиеся с «Серро-»

Фамилия 
 Серро, Густаво (род. 1969) — австралийский футболист. Отец Джессики Серро.
 Серро, Джессика (более известная как «Монтень»; р. 1995) — австралийская певица и автор песен. Участница конкурса Евровидение-2020.
 Серро, Колин (род. 1947) — французская писательница, режиссёр, киносценаристка.
 Серро, Мишель (1928—2007) — французский актёр.
 Серро, Франсиско (род. 1988) — аргентинский футболист.

Футбольные клубы 
 «Серро» — уругвайский футбольный клуб из города Монтевидео.
 «Серро-Ларго» — уругвайский футбольный клуб из города Мело.
 «Серро Портеньо» — парагвайский футбольный клуб из города Асунсьон.
 «Серро Портеньо» — парагвайский футбольный клуб из города Пресиденте-Франко.

См. также 
 Серра
 Сьерра